Esistono più comuni francesi con questo nome

Cléville – Calvados
Cléville – Senna Marittima